Флаг Мантуровского района (Костромская область)
 Флаг Мантуровского района (Курская область)